

Patronymie
 Bethanie Mattek-Sands (1985- ) est une joueuse de tennis américaine.
 Billy Sands (1911-1984) est un acteur et producteur américain.
 Bobby Sands (1954-1981) est un républicain irlandais.
 Charles Sands (1865-1945) est un golfeur et joueur de tennis américain.
 Diana Sands (1934-1973), actrice américaine.
 James Sands (2000-), footballeur de soccer américain.
 Jason Sands, joueur de rugby à XIII australien.
 Jason Sands est un réalisateur, producteur et monteur de télévision américain.
 John Austin Sands Monks (1850-1917), peintre américain.
 John Sands (1826-1900) est un journaliste indépendant écossais et artiste.
 Julian Sands (1958- ) est un acteur britannique.
 Kim Sands (1956- ) est une joueuse de tennis américaine.
 Leevan Sands (1981- ) est un athlète bahaméen spécialiste du triple saut.
 Lynsay Sands est une auteure canadienne.
 Philippe Sands (1960-) est un juriste international franco-britannique, et auteur de Retour à Lemberg (East West Street, 2016).
 Robert Charles Sands (1799-1832), écrivain américain.
 Stark Sands (1978- ) est un acteur américain.
 Taylor Sands (1992- ) est une actrice néerlandaise.
 Tommy Sands (1937-) est un chanteur et acteur américain.

Toponymie
 Sands End est un grand quartier de Londres.
 Sands Key est une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique.
 White Sands est un désert de sable blanc du Nouveau-Mexique aux États-Unis.

Divers
 Black Sands est le quatrième album de Bonobo.
 Marina Bay Sands est un complexe hôtelier de Singapour.
 Las Vegas Sands est une compagnie de casinos situé principalement à Las Vegas, Nevada.
 Vermilion Sands est un recueil de nouvelles de l'auteur britannique J. G. Ballard.

Homonymie de patronyme